Mayora ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Enrique Solís Mayora (* 1928), mexikanischer Diplomat
 Enriqueta Mayora (1921–1989), mexikanische Fechterin
 Julio Mayora (* 1996), venezolanischer Gewichtheber